Бусиконы () — род морских брюхоногих моллюсков из семейства трубачей.

Виды 
В роде Busycon 9 видов:

 Busycon candelabrum (Lamarck, 1816)
 Busycon carica (Gmelin, 1791)
 Busycon coarctatum (G. B. Sowerby I, 1825)
 Busycon contrarium (Conrad, 1840)
 Busycon laeostomum Kent, 1982
 Busycon lyonsi Petuch, 1987
 Busycon perversum (Linnaeus, 1758)
 Busycon pulleyi Hollister, 1958
 Busycon sinistrum Hollister, 1958

Фото

Примечания 

Трубачи (моллюски)
Роды моллюсков